Открытый чемпионат Словении 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является уже 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Портороже с 19 по 25 июля 2010 года. Турнир являлся первым соревнованием на харде после весенне-летнего грунтово-травяного сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Чакветадзе прерывает более чем 29-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.
 Юханна Ларссон впервые в карьере доходит до финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мария Кондратьева с 3й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Владимира Углиржова выигрывает свои четыре титула ассоциации с четырьмя разными партнёршами из четырёх стран.

См. также 
 Открытый чемпионат Словении по теннису
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

2010 год в теннисе
Спорт в Словении в 2010 году
Июль 2010 года
Открытый чемпионат Словении по теннису